Podwysokie bezeichnet zwei Dörfer in Polen:
 Podwysokie (Raczki), ein Dorf der Gmina Raczki in der Woiwodschaft Podlachien
 Podwysokie (Skierbieszów), ein Dorf der Gmina Skierbieszów in der Woiwodschaft Lublin

Siehe auch:
 Pidwyssoke (poln. Podwysokie)